Vilamajor (Àger), poble del municipi d'Àger (la Noguera)
 Vilamajor (Cabanabona), poble del municipi de Cabanabona (la Noguera)
 Vilamajor (Pujalt), poble del municipi de Pujalt (l'Anoia)
 Vilamajor (universitat), antiga batllia del Vallès que comprenia Sant Pere de Vilamajor, Santa Susanna de Vilamajor, Sant Julià d'Alfou, Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu
 El Pla de Vilamajor, veïnat del municipi de Sant Pere de Vilamajor
 Castell de Vilamajor, castell comtal a Sant Pere de Vilamajor
 Riera de Vilamajor, riera afluent del riu Mogent
 Sant Antoni de Vilamajor, municipi de la comarca del Vallès Oriental
 Sant Pere de Vilamajor, municipi de la comarca del Vallès Oriental
 Sant Joan de Vilamajor, diversos indrets
 Santa Susanna de Vilamajor, església del municipi de Sant Pere de Vilamajor
 Sant Elies de Vilamajor, ermita del municipi de Sant Pere de Vilamajor